Oude God, een woonkern in Mortsel
 Oude God Sport, een voormalige voetbalclub uit Mortsel
 Station Mortsel-Oude-God, een spoorwegstation in Mortsel
 Oude God (Rekem), een straat in Oud-Rekem